A160 steht für:
 Boeing A160, US-amerikanischer Erprobungsträger für ein vertikal startendes und landendes unbemanntes Luftfahrzeug
 Mercedes-Benz A160, deutsches Automobil, siehe Mercedes-Benz A-Klasse
 A160 road, englische Straße
 A160 (Russland), russische Straße

Abkürzung